Purgstall ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Purgstall an der Erlauf, Gemeinde in Niederösterreich

 Purgstall (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Purgstall (Gemeinde Geras), Katastralgemeinde von Geras, Niederösterreich
 Purgstall (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft von Lichtenegg, Niederösterreich
 Purgstall (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Purgstall (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Purgstall (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz,  Steiermark

Purgstall ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph von Hammer-Purgstall (1774–1856), österreichischer Diplomat und Übersetzer von orientalischer Literatur
Heussler von Purgstall, auch Purgstall (Adelsgeschlecht), österreichische Adelsfamilie

Siehe auch:
 Burgstall (Begriffsklärung)